Brückenkopf steht für:
 Brückenkopf, Wehranlage zur Sicherung einer Flussbrücke
 Kuban-Brückenkopf, deutsche Auffangstellung im Zweiten Weltkrieg
 Alter Brückenkopf (Trittenheim), Brückenkopf in der Ortsgemeinde Trittenheim, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Brückenkopf (Algund), Überreste einer vermeintlich römischen Brücke in der Gemeinde Algund, Südtirol
 Brückenkopf Jülich, Festungsanlage in der Stadt Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

geographische Objekte:
 Bratislavaer Brückenkopf, Gebiet im Südwesten der heutigen Slowakei
 Brückenkopf (Ingolstadt), Unterbezirk der Stadt Ingolstadt, Bayern
 Brückenkopf (Ketzin/Havel), Wohnplatz der Stadt Ketzin/Havel, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Brückenkopf (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der Stadt Germersheim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Brückenkopf (Minden), Stadtquartier in Minden, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen